Дурнь (, ) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн. Входил в состав округа Кастр.

Код INSEE кантона — 8111. Всего в состав кантона Дурнь входили 15 коммун, из них главной коммуной являлась Дурнь.

Кантон был упразднён в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 10 202 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Дурнь на сайте INSEE
 Население коммун департамента Тарн на сайте INSEE
 Расположение кантона Дурнь на карте Франции

Упразднённые кантоны департамента Тарн